РСР — аббревиатура:
 Российский Союз ректоров
 Реактивный сверхзвуковой разведчик
 Районные системы расселения
 Ремонтно-строительные работы
 Российская Советская республика
  Российская Социалистическая республика

Примечания